Allegheny Township peut désigner les townships suivants, en Pennsylvanie, aux États-Unis :

 Allegheny Township, du comté de Blair ;
 Allegheny Township, du comté de Butler ;
 Allegheny Township, du comté de Cambria ;
 , du comté de Somerset ;
 , du comté de Potter ;
 , du comté de Venango ;
 , du comté de Westmoreland.

Homonymie de townships